Arrigo Fibbi – calciatore italiano
 Giulietta Fibbi – politica e sindacalista italiana